Klaus Pringsheim kan syfta på:

* Klaus Pringsheim den äldre (1883–1972), tysk dirigent och komponist
 Klaus Pringsheim den yngre (1923–2001), tysk historiker